Операция «Икар» () — кодовое название планировавшегося Гитлером вторжения в Исландию и на Фарерские острова, она могла бы облегчить немцам проведение операции «Морской лев», либо быть осуществлённой после неё. Однако Великобритания в мае 1940 года сама вторглась в Исландию (операция «Вилка») и успешно оккупировала её. Немецкая операция не была реализована в силу господства Британии на море и отсутствия у Германии необходимых средств для её осуществления.

См. также 
 История Исландии
 Датско-Норвежская операция

Литература 
 Кодовые названия операций
 Bittner, Donald F. (1983). The Lion and the White Falcon: Britain and Iceland in the World War II Era. Archon Books, Hamden. ISBN 0-208-01956-1.
 Gunnar Karlsson (2000). Iceland’s 1100 Years: History of a Marginal Society. Hurst, London. ISBN 1-85065-420-4.
 Miller, James (2003). The North Atlantic Front: Orkney, Shetland, Faroe and Iceland at War. Birlinn, Edinburgh. ISBN 1-84341-011-7.

История Исландии
1940-е годы на Фарерских островах
Неосуществлённые операции Второй мировой войны